Liste der Baudenkmale in Oberndorf oder Liste der Baudenkmäler in Oberndorf steht für:

 Liste der Baudenkmale in Oberndorf (Oste), Gemeinde Oberndorf, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

 Liste der Baudenkmäler in Oberndorf am Lech, Gemeinde Oberndorf am Lech, Landkreis Donau-Ries, Bayern